Die Saison 2016/17 war die 78. Spielzeit der höchsten norwegischen Eishockeyliga, der GET-ligaen. Meister wurden zum sechsten Mal in Folge die Stavanger Oilers, die sich in der Finalserie mit 4:2-Siegen gegen Frisk Asker durchsetzten.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 45 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten mussten in der Relegation gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Für einen Sieg nach der regulären Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Zeit null Punkte.

Teilnehmer

Hauptrunde

Tabelle 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung, OTN = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, Diff = TordifferenzErläuterungen:  , ,

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

Play-offs

Modus 
Die besten acht Mannschaften der Hauptrunde qualifizieren sich für die Play-offs. Im Viertelfinale dürfen sich die drei bestplatzierten Teams, ihre Gegner aussuchen, wobei der Erstplatzierte beginnt. Es folgen die Zweit- und Drittplatzierten der Vorrunde. Die Mannschaft auf Platz vier bekommt automatisch das übrigbleibende Team zugeteilt. Im Halbfinale hat der bestplatzierte verbliebene Verein das Wahlrecht. In einer Serie hat die Mannschaft mit der besseren Platzierung in der Hauptrundentabelle immer das Heimrecht.

Play-off-Baum 
Ab dem Viertelfinale werden die Play-offs im Modus Best-of-Seven ausgetragen.

Kader des Norwegischen Meisters

Relegation 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung, OTN = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, Diff = TordifferenzErläuterungen:

Weblinks 
 Offizielle Website der Liga
 GET-ligaen 2016/17 bei eurohockey.com
 GET-ligaen 2016/17 bei livescore.in

2016
Eishockeysaison 2016/17